

Населені пункти 

 Мал () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Сиг.
 Мал () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Адміністративно підпорядковується місту Оцелу-Рошу.

Особи 
 Мал (? — †946) — верховний вождь союзу древлянських племен.
  () — у давньогрецькій міфології син Амфіктіона.

Див. також 
 Малл